Västra Eneby kan syfta på:

 Västra Eneby socken – en socken i Östergötland
 Västra Eneby landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Västra Eneby församling – en församling i Linköpings stift
 Västra Eneby kyrka – en kyrkobyggnad i Västra Eneby socken i Kinda kommun
 Västra Eneby distrikt – ett distrikt i Kinda kommun och Östergötlands län 2016–